Die Bezirksliga Schwerin 1990/91 war die 39. und letzte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Schwerin durchgeführten Bezirksliga Schwerin. Sie war mit der Bezirksliga Rostock und der Bezirksliga Neubrandenburg die höchste Spielklasse im neugegründeten Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern.

Mit der Wiedervereinigung im Laufe der Saison und der damit erfolgten Eingliederung in das gesamtdeutsche Ligasystem, qualifizierte sich der Landesmeister für die im kommenden Jahr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost. Dieser wurde von den Bezirksmeistern der drei Bezirksligen ermittelten.

Letzter Bezirksmeister wurde der SV Blau-Weiß 69 Parchim, der sich für die Spiele um die Landesmeisterschaft qualifizierte. Die Landesmeisterschaft gewannen die Parchimer und stiegen damit in die Oberliga Nordost auf.

Für die zur Folgesaison vom Landesfußballverband (LFV) Mecklenburg-Vorpommern installierten Landesliga Mecklenburg-Vorpommern als höchste Spielklasse auf Landesebene, qualifizierten sich vier Mannschaften. Für die restlichen Mannschaften erfolgte die Eingliederung in die neuen Bezirksligastaffeln Nord und West im LFV. Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln gab es in dieser Saison nicht. Eine Mannschaft wechselte in die Bezirksliga Potsdam. Zwei Mannschaften wechselten in die Bezirksklasse Potsdam. 


Abschlusstabelle

Namensänderungen 
Vor und während der Saison kam es zu Namensänderungen dieser Vereine:
 BSG LMB Güstrow + BSG Einheit Güstrow → VfL Grün-Gold Güstrow
 ISG Tiefbau Schwerin → VfL Tiefbau Schwerin
 BSG Lokomotive Bützow → TSV Lokomotive Bützow
 BSG Einheit Perleberg → SSV Einheit 1898 Perleberg
 BSG Traktor Laage → FSV Laage 1907
 BSG Chemie Schwerin + BSG Aufbau Schwerin → SV Grün-Weiß Schwerin
 BSG Motor Kabelwerk Schwerin → SV Schweriner Kabelwerke
 BSG Aufbau Boizenburg → SG Aufbau Boizenburg
 BSG Traktor Plate → SV Plate
 SG Weisen → SV Eiche 1905 Weisen
 BSG Chemie Motor/Veritas Wittenberge → SV Grün-Rot Wittenberge
 BSG Hydraulik Nord Parchim → SV Blau-Weiß 69 Parchim
 BSG Lokomotive Hagenow → Eisenbahn SV 48 Hagenow
 Eisenbahn SV 48 Hagenow + ASG Vorwärts Hagenow → Hagenower SpG 1991

Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern 
Die Bezirksmeister aus Schwerin (Blau-Weiß 69 Parchim), Neubrandenburg (TSG Neustrelitz) und Rostock (TSG Wismar) ermittelten den Landesmeister Mecklenburg-Vorpommern, der sich für die nunmehr drittklassige Fußball-Oberliga Nordost qualifizierte.

Spiele 

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Einzelnachweise 

1990
Fußballsaison 1990/91